Capodistria – comune sloveno
Capodistria – città slovena e capoluogo dell'omonimo comune
 Radio Capodistria – emittente radiofonica slovena che trasmette in lingua italiana
 TV Koper-Capodistria – emittente televisiva slovena che trasmette in lingua italiana e in lingua slovena

Persone 

 Agostino Capodistria – militare e politico greco
 Andrea Divo di Capodistria – traduttore italiano
 Antonio Maria Capodistria – politico e diplomatico greco
 Giovanni Capodistria – politico e diplomatico greco